Alfordsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alfordsville (Indiana)
 Alfordsville (North Carolina)

Siehe auch:
 Alfortville